Due navi hanno portato il nome di SS Europa:
 SS Europa (1922) – transatlantico entrato in servizio nel 1922 per la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, venduo per la demolizione nel 1937.
 SS Europa (1930) – transatlantico entrato in servizio nel 1930 per la Norddeutscher Lloyd, demolito nel 1962.